Gleichheit steht für:

 Gleichheit, das Prinzip der Übereinstimmung mehrerer Gegenstände, Personen oder Sachverhalten in einem bestimmten Merkmal 
 Gleichheit (1886–1889), eine österreichische sozialdemokratische Wochenzeitung, die von 1886 bis 1889 erschien
 Die Gleichheit, eine sozialdemokratische Frauenzeitschrift, die von 1892 bis 1923 erschien